Stage ( [], teils auch  []) steht für:
 Bühne, im allgemeinen Sinne
 Praktikum, im allgemeinen Sinne
 Stage (Diplomatie), die Praktika angehender Diplomaten
 Level (Spielabschnitt), ein Schwierigkeitsabschnitt in Computerspielen und ähnlichem
 Stage-Flasche, eine zusätzliche Luftflasche beim Technischen Tauchen

Stage ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Stage (1866–1931), deutscher Theologe
 Frank Stage (* 1958), dänischer Basketballspieler
 Jan Stage (1937–2003), dänischer Schriftsteller und Journalist
 Jens Stage (* 1996), dänischer Fußballspieler
 Kurt Stage (1900–1947), deutscher Polizeibeamter und SS-Offizier
 Otto Stage (1866–1930), österreichischer Politiker und Unternehmer

Stage, Weiteres:
 Stage School Hamburg, private Schule, die Studierende zu staatlich anerkannten Bühnendarstellern ausbildet
 Stage Entertainment, Veranstalter großer Musicals und Shows

Siehe auch:
 Stag (auch dt. pl. )
 The Stage
 Von Jenisch- und Stagesche Buchhandlung